Храм Святой Варвары (Храм Варвары Великомученицы) — название христианских храмов, освящённых во имя святой великомученицы Варвары.

Обиходные названия: Варваринская церковь, Свято-Варваринский собор.

Престольный праздник — память святой великомученицы Варвары, отмечаемый .

Россия 
 Церковь Святой Великомученицы Варвары — в станице Грушевской Ростовской области.
 Церковь Варвары Великомученицы — в городе Гусь-Хрустальный Владимирской области.
 Церковь Святой Великомученицы Варвары — в Казани.
 Кирха святой Барбары на горе — в Калининграде (утрачена).
 Храм Варвары Великомученицы на Варварке — в Москве.
 Церковь Варвары Великомученицы — в городе Нерехта Костромской области.
 Церковь Святой Великомученицы Варвары — в Нижнем Новгороде (утрачен).
 Церковь Святой Великомученицы Варвары — в селе Ново-Талицы Ивановской области.
 Варваринская церковь — в городе Плёс Ивановской области.
 Храм Святой Варвары — в городе Светлый Калининградской области.
 Церковь Варвары Великомученицы — в Смоленске.
 Церковь Варвары Великомученицы — в селе Совьяки Калужской области.
 Варваринская церковь из Яндомозера — в деревне Типиницы в Карелии.
 Церковь Варвары Великомученицы — в Ярославле.

Белоруссия 
 Собор Святой Варвары — в Витебске (католический).
 Церковь Святой Барбары — в деревне Замостье Минской области.
 Свято-Варваринский собор — в Пинске.

Германия 
 Храм Святой Варвары — в Крефельде.

Италия 
 Капелла Санта-Барбара — в Риме (католическая).

Польша 
 Костёл Святой Варвары — в Гданьске (католический).

Чехия 
 Собор Святой Варвары — в Кутна-Горе (католический).

Швейцария 
 Церковь Святой Варвары — в Веве.

См. также 
 Варваринский монастырь
 Часовня Святой Варвары